World Wide Fund for Nature (em português: Fundo Mundial para a Natureza), uma organização de conservação da natureza, anteriormente denominada World Wildlife Fund (que ainda é usado  em alguns mercados).
World Wrestling Federation, o nome utilizado entre 1979 e 2002 pela empresa de luta profissional agora conhecida como WWE.
WWF (formato de arquivo), uma campanha para produzir documentos eletrônicos em PDF que é inimprimível.
Windows Workflow Foundation, estrutura de gerenciamento de fluxo de trabalho da Microsoft.

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas